Lamy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Lamy (* 1971), französische Schauspielerin
 Audrey Lamy (* 1981), französische Schauspielerin
 Amédée-François Lamy (1858–1900), Major und französischer Eroberer des Tschad
 Benoît Lamy (1945–2008), belgischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Bernard Lamy (1640–1715), französischer Philosoph und Mathematiker
 C. Josef Lamy, deutscher Unternehmer, gründete Schreibgeräteunternehmen Lamy
 Claude Auguste Lamy (1820–1878), französischer Chemiker und Physiker
 Ernest Eleonor Pierre Lamy (1828–1900), französischer Fotograf, Fotopapierfabrikant und Erfinder
 Étienne Lamy (1845–1919), französischer Politiker, Journalist und Historiker
 Fernand Lamy (1881–1966), französischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Filipa Lamy (* 1980), portugiesische Badmintonspielerin
 François Lamy (Theologe) (1636–1711), französischer Theologe und Philosoph
 François Lamy (* 1959), französischer Politiker
 Frédéric Lamy, französischer Theologe, 1936–1962 Erzbischof von Sens
 Guillaume Lamy (1644–1683), französischer Arzt
 James Lamy (1928–1992), US-amerikanischer Bobfahrer
 Jason Lamy Chappuis (* 1986), französischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Jean Baptiste Lamy (1814–1888), Erzbischof von Santa Fe (New Mexico)
 Jean-Pierre Lamy (1945–1970), französischer Schauspieler
 Jennifer Lamy (* 1949), australische Leichtathletin
 Johann Peter Lamy (1791–1838), Schweizer Kupferstecher, Maler und Verleger
 Joseph Alfred Lamy (1850–1919), französischer Bogenmacher
 Maurice Lamy (?), französischer Schauspieler
 Pascal Lamy (* 1947), französischer Generaldirektor der Welthandelsorganisation
 Pedro Lamy (* 1972), portugiesischer Rennfahrer
 Petra Lamy (* 1961), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Pierre Désiré Eugène Franc Lamy (1855–1919), französischer Maler, bekannt als Franc-Lamy
 Pierre Lamy (1926–1998), kanadischer Produzent
 Raymond Lamy (* 1903), französischer Regisseur
 Robert Lamy (* 1941), französischer Politiker

Lamy bezeichnet folgende Orte:
 Fort Lamy, ehemalige Bezeichnung von N’Djamena, der Hauptstadt des Tschad
 Lamy (New Mexico), Ort in der Nähe von Santa Fe

Lamy steht für
 Lamy (Unternehmen), Hersteller von Schreibgeräten
 (4111) Lamy, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Lami